Пастель де чокло () — пирог южноамериканской кухни.

История 
Точное время и место происхождения блюда неизвестны. Предположительно, оно было изобретено в Перу в XVII веке. В настоящее время, широко распространено, помимо Перу, в Чили, Аргентине и Боливии.

Приготовление 
Сладкую кукурузу измельчают до пасты. Смешивают с молоком и базиликом. Добавляют растопленное сливочное масло. Кастрюлю с этой смесью нужно поставить на средний-слабый огонь (примерно на 15 минут). Периодически смесь нужно помешивать.

Начинку готовят из говяжего фарша, который тушится с репчатым луком и специями (паприкой, чесноком, перцем и тмином). Вместе с фаршем укладывают ломтики сваренных вкрутую яиц, изюм и маслины.

Далее, нужно разогреть духовку до 400 °F (≈200 °C). В кастрюлю положить начинку. Сверху залить её кукурузной смесью. По вкусу, можно посыпать сверху сахаром или кокосовой стружкой. Поставить в духовку. Выпекать в течение 30 минут. Потом, жарить ещё 5-7 минут, пока верхний слой не станет золотисто-коричневого цвета.

Иногда для начинки используют курицу. Иногда также добавляют нарезанные грибы и сыр моцарелла.

Примечания

Ссылки 
 Рецепт на arousingappetites.com
 Рецепт на gastronom.ru
 
 
 
 

Перуанская кухня
Аргентинская кухня
Чилийская кухня
Боливийская кухня
Каши
Пироги